Marsas kan syfta på:
 Marsas, Gironde
 Marsas, Hautes-Pyrénées